Предел текучести — механическая характеристика материала, характеризующая напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки (какие деформации,  упругие? пластические?). С помощью этого параметра рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

Обозначение — σт. Единица измерения — пbскаль.

После прохождения предела текучести в материале образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решетка металла, появляются значительные пластические деформации. При этом металл самоупрочняется, об этом говорит то, что после достижения предела текучести деформации растут при возрастающем значении растягивающей силы.

Часто для данной характеристики дают формулировку «напряжение, при котором начинает развиваться пластическая деформация», не делая разницы с пределом упругости. В реальности значения предела текучести выше, чем предел упругости, примерно на 5 %.(ничего такого в указанном источнике не написано там нету ни слова о том что оно выше на  5%, и вообще авторитетность источника( ссылки kovka-por ru) подлежит сомнению)

См. также 
 Предел прочности

Примечания

Ссылки 
 Предел текучести различных сталей по ПНАЭ Г-7-002-86 в зависимости от температуры 

Свойства материалов
Сопротивление материалов